O Campeonato Português de Andebol Masculino (Seniores) de 1993/94 foi a 42ª edicão, competição organizada pela Federação de Andebol de Portugal. O CF “Os Belenenses” conquistou o seu 5º Título.

CN Classificação

Referências

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Categoria:%C3%89pocas_do_Andebol

http://www.forumscp.com/wiki/index.php?title=Andebol_1993/94

Campeonato Português de Andebol
Andebol de 1993 em Portugal
Andebol de 1994 em Portugal